Roeting ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Roeting (1857–1917), deutscher Architekt
 Julius Roeting (1822–1896), deutscher Maler

Siehe auch:
 Röting (Begriffsklärung)
 Roting